Antes de 1945, Küstrin (também soletrada como Cüstrin) era uma cidade na Alemanha, às margens do rio Oder. Depois de 1945, uma nova fronteira foi estabelecida ao longo da margem e a cidade foi dividida entre Alemanha e Polônia.

Informações relacionadas à cidade podem ser encontradas nos seguintes artigos:

 Kostrzyn nad Odrą - uma cidade na Polônia com 19.952 habitantes (2007).
 Küstriner Vorland - município do lado Alemão com 2.953 habitantes (2005). Era o subúrbio de Küstrin antes de 1945.
 Küstrin Fortress - construída ao redor da cidade para tomar vantagem em sua localização estratégica. Devido a muitas lutas em 1945 a parte antiga da cidade foi destruída e jamais foi reconstruída.

Desambiguação